Deatnu eller Deanu är kan syfta på:
Deatnu – samiskt namn på en älv i norska Finnmark fylke och finländska Lappland, se Tana älv 
Deanu gielda – samiskt namn på en kommun i Finnmark fylke i norra Norge, se Tana kommun
Deanu šaldi – samiskt namn på ett administratrivt centrum för Tana kommun, se Tana bru